Cobre (qui signifie « cuivre » en espagnol) peut désigner :

Toponymes

El Cobre : une localité de la province de Santiago de Cuba, connu pour son sanctuaire catholique ;

El Cobre : le chef-lieu de la municipalité de José María Vargas dans l’État de Táchira ;

Zoologie 
 Brignolia cobre : une espèce d’araignées aranéomorphes de la famille des Oonopidae.

Homonymie de toponyme